Piilica peut désigner :

Toponymie

la Pilica, un cours d’eau du sud de la Pologne, le plus long affluent de la rive gauche de la Vistule ;
 Pilica, une ville dans la voïvodie de Silésie, et la gmina dont elle est le siège ;
 Pilica est un village de la voïvodie de Mazovie

Pilica, un village situé dans la municipalité de Bajina Bašta, district de Zlatibor.